Ел Ескапе има више значења:

 Ел Ескапе (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ескапе, Лос Куатес Кинсе (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ескапе (Сан Хуан Баутиста Куикатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ескапе (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ескапе (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику